200 m stylem zmiennym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 26 lipca, a finał 27 lipca.

Mistrzem świata został Amerykanin Chase Kalisz, który uzyskał czas 1:55,56. Srebrny medal wywalczył Japończyk Kōsuke Hagino (1:56,01), a brąz Chińczyk Wang Shun (1:56,28).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 26 lipca o 10:34.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 26 lipca o 18:45.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 27 lipca o 17:32.

Przypisy 

M